Ла Роса Морада има више значења:

 Ла Роса Морада (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Роса Морада (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Роса Морада, Сан Мартин де ла Роса (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Роса Морада (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Роса Морада (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику